Niens steht für:

Geografie:
 Niens, Ortsteil der Gemeinde Butjadingen im Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen

Personen:
 Hanneke Niens (* 1965), niederländische Filmproduzentin
 Walter Niens (1905–1999), Hochschullehrer an der Technischen Universität Berlin und Vorstandsmitglied der AEG

Siehe auch:
 NINS